2 miejscowości w Polsce: 
 Włostowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie 
 Włostowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska

część miejscowości w Polsceː
 Włostowo – część wsi Chwałkowo, w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Krobia

Zobacz też:
 Włostowo – przystanek kolejowy